Roble enciniego puede referirse al nombre común de los siguientes árboles:

 Quercus faginea; o
 Quercus petraea.